Alfàs del Pi, municipi valencià de la comarca de la Marina Baixa
 Casa de l'Alfàs, casa del municipi d'Ador
 Els Alfassos, partida rural de la foia de Castalla entre els municipis de Castalla i d'Ibi